Leinberg steht für:

 Juhan Leinberg 1812–1885, alias Prophet Maltsvet, estnischer Sektenführer

 Leinberg (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft der Gemeinde Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich